IDX steht für:
 Indonesia Stock Exchange, die indonesische Börse

.idx steht für:
 DirectVobSub (*.idx), ein Dateiformat für Untertitel

Abkürzung